Крупников:
 Крупников, Константин Константинович (1922—2006) — инженер-механик, участник разработки первой советской атомной бомбы.
 Крупников, Пётр Яковлевич (1920—2009) — латвийский советский историк, специалист по новой и новейшей истории.

См. также 
 Крупник
 Крупеников
 Крупняков